El término Ogden hace referencia a varios artículos sobre localidades en Estados Unidos

Ogden (Arkansas)
Ogden (Carolina del Norte)
Ogden (Illinois)
Ogden (Iowa)
Ogden (Kansas)
Ogden (Nueva York)
Ogden (Utah)